Гавхар Кадыровна Хайдарова — советский профсоюзный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1926 году. Член КПСС с 1960 г. Окончила Среднеазиатский политехнический институт.

В 1954—1985 гг.:
 сменный инженер, начальник смены Чирчикского электрохимического комбината,
 председатель Чирчикского горисполкома,
 председатель Ташкентского областного Совета профессиональных союзов,
 первый секретарь Кировского райкома КП Узбекистана г. Ташкента,
 14.3.1980 — 30.3.1985 секретарь Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва, Верховного Совета Узбекской ССР 6-10 созывов.

Умерла после 1985 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 9.
 http://www.knowbysight.info/1_UZBEK/03465.asp
 Р7523 105 151 «Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Председатели Чирчикского горисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Члены Президиума Верховного Совета Узбекской ССР